Wilhelmshöhe steht für:

Ortschaften in Deutschland:
 Wilhelmshöhe (Dinkelsbühl), Ortsteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Bad Wilhelmshöhe, Stadtteil der kreisfreien Stadt Kassel, Hessen
 Wilhelmshöhe (Eschweiler), Ortsteil der Stadt Eschweiler, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Wilhelmshöhe (Langenstein), Siedlung im Ortsteil Langenstein der Stadt Halberstadt, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Wilhelmshöhe (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wilhelmshöhe (Neuenbürg), Gewerbegebiet der Stadt Neuenbürg, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Wilhelmshöhe (Paderborn), Ortsteil der Stadt Paderborn, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Wilhelmshöhe (Penzlin), Ortsteil der Stadt Penzlin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Wilhelmshöhe (Reinsdorf), Ortsteil der Gemeinde Reinsdorf, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Wilhelmshöhe (Sangerhausen), Ortsteil der Gemeinde Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Wilhelmshöhe (Uchte), Ortsteil der Gemeinde Uchte, Landkreis Nienburg (Weser), Niedersachsen
 Wilhelmshöhe, Quartier in Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, siehe Wilhelmsberg (Wiesloch)
 Wilhelmshöhe (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wilhelmshöhe (Witten), Ortsteil der Stadt Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Ortschaft in Österreich:
 Wilhelmshöhe (Gemeinde Tullnerbach), Ort bei Tullnerbach im Wienerwald, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Ortschaften, historisch (ehemaliger deutscher Name von):
 Wilhelmshöhe, Bunzlauer Kreis, Ortsteil der Gemeinde Kořenov, Region Liberecký, Tschechien, siehe: Jizerka
 Wilhelmshöhe, Ort im Kreis Belgard, Pommern, seit 1945: Ujazd (Bobolice), Ortschaft in der Gmina Bobolice, Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Wilhelmshöhe, Ort in der Stadt Rastenburg, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, ab 1945: Wichowo (Kętrzyn), untergegangener Ort in der Stadt Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Bauwerke:
 Schloss Wilhelmshöhe im Bergpark Wilhelmshöhe, Kassel, Hessen
 Ehemaliges Jagdschloss Max-Wilhelmshöhe in Waldbrunn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Villenkolonie Wilhelmshöhe in München, Bayern, siehe Villenkolonie Solln
 Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe in Bad Wilhelmshöhe, Kassel, Hessen
 Theater an der Wilhelmshöhe, in Lingen (Ems), Niedersachsen
 Wilhelmshöhe (Radebeul), frühere Gaststätte in Radebeul, Sachsen
 Wilhelmshöhe (Rostock), Hotel bei Warnemünde (Rostock), Mecklenburg-Vorpommern
 Wilhelmshöhe (Stemwede), Berggasthof in Flur Wilhelmshöhe auf dem Stemweder Berg in der Gemeinde Stemwede, Nordrhein-Westfalen

Landschaftspark, Berge/Erhebungen, Gebirgspass, Halde (sortiert nach Höhe):
 Bergpark Wilhelmshöhe, Landschaftspark in Kassel, Hessen
 Wilhelmshöhe (Schwarzwald) (995,1 m), Berg bei Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wilhelmshöhe (Schonach) (975,1 m), Gebirgspass bei Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Wilhelmshöhe (492,6 m), Erhebung bei Treuen, Vogtlandkreis, Sachsen; mit Aussichtsturm Perlaser Turm
 Wilhelmshöhe (472,6 m), Erhebung bei Hagnau am Bodensee, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Wilhelmshöhe (Oderwitz) (368 m), in der Oberlausitz nahe Oderwitz, Landkreis Görlitz, Sachsen

 Wilhelmshöhe (Hürth) (154,9 m), Abraumhalde der Berrenrather Börde (Ville) zwischen Hürth und Frechen, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Wilhelmshöh (Begriffsklärung)